Тренчин — багатозначний термін, який може бути топонімом або назвою спортивного клубу.

 Тренчин — місто в Словаччині, центр однойменного краю.
 Тренчин — округ в Словаччині.
 «Тренчин» — словацький футбольний клуб з однойменного міста.

Див. також 
 Тренчинський край
 Тренчинський договір